

Toponymie

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Village de Koszary

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Village de Nisko dans la  powiat de Nisko
 Village de Koszary dans la  powiat de Sanok

dans la voïvodie de Mazovie
 Village de Koszary dans la  powiat de Radom
 Village de Koszary dans la  powiat de Zwoleń

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Village de Koszary

dans la voïvodie de Poméranie
 Village de Koszary